Mücheln ist der Name folgender Orte:
 
 Mücheln (Geiseltal), eine Stadt im Saalekreis
 Mücheln (Wettin-Löbejün), ein Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis

Außerdem steht Mücheln für:
 ein deutsches Adelsgeschlecht, siehe Mücheln (Adelsgeschlecht)